Одіссей () — багатозначний термін, що може бути чоловічим ім'ям, назвою літературного твору, топоніму.

Ім'я 
 Одіссей — персонаж давньогрецької міфології, цар острова Ітаки.
 Одіссеас Андруцос — герой грецької революції.
 Одіссеас Елітіс — грецький поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1979 року.
 Дімітріаді Одіссей Ахіллесович — радянський диригент грецького походження.

Література 
 «Одіссей, син Лаерта» — роман-дилогія 2000 року українських фантастів Дмитра Громова та Олега Ладиженського, що пишуть під псевдонімом Олді Генрі Лайон.
 «Одіссей покидає Ітаку» — цикл фантастичних романів російського фантаста Василя Звягінцева.

Топонім 
 Одіссей — найбільший кратер на супутнику Сатурна Тефії.
 «(1143) Одіссей» — астероїд.
 Odysseus — рід багатощетинкових червив.
 «Одіссей» — комп'ютерна ролева гра 1980 року.

Транспорт 

 Одіссей-Макс — найдовший трамвай в Україні.

Див. також 
 Одіссея (значення)
 Улісс (значення) — латинізоване ім'я Одіссей.